Salzano steht für:
 Salzano, Gemeinde in Italien

Salzano ist der Familienname folgender Person:
 Aniello Salzano (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Francisco Mauro Salzano (1928–2018), brasilianischer Humangenetiker
 Giulia Salzano (1846–1929), italienische Ordensschwester